

Длужнево — село в гміні Бабошево Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Длужнево — село в гміні Ломжа Ломжинського повіту Підляського воєводства